Stebach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Stebach, Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Stebach (Sayn), rechter Zufluss der Sayn vor Kausen, Ortsgemeinde Großmaischeid, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 
 Stebach (Nassach), linker Zufluss der Nassach (zum Main) an der Stützenmühle von Oberhohenried, Stadt Haßfurt, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Stehbach